Battuta – carattere o spazio presente in una cartella dattiloscritta
 Battuta – insieme di valori compresi da due linee verticali poste sul pentagramma musicale
 Battuta – frase di un attore
 Battuta – gesto con il quale si colpisce la palla con la mazza nel baseball
 Ibn Battuta – esploratore e viaggiatore marocchino